Geografia
 Twain: municipi de Califòrnia (Estats Units d'Amèrica)
Persones
 Mark Twain: escriptor nord-americà.
Informàtica
 TWAIN: protocol d'adquisició d'imatges d'escànner.